Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten in het westen van de provincie Gelderland
 de wijn met beschermde oorsprongsbenaming Rivierenland
 Rivierenland (Vlaamse regio), een van de 15 Vlaamse referentieregio's, samenvallend met het arrondissement Mechelen in de provincie Antwerpen
 Regionaal Landschap Rivierenland, regionaal landschap in de provincie Antwerpen
 Hulpverleningszone Rivierenland, een hulpverleningszone in de provincie Antwerpen
 Politiezone Rivierenland, de politiezone die de gemeenten Mechelen, Willebroek, Bornem en Puurs-Sint-Amands omvat
 Waterschap Rivierenland (België), waterschap in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
 Waterschap Rivierenland (Nederland), waterschap in de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant